Poststraße 24 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Poststraße 24 in Bad Karlshafen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Karlshafen #Helmarshausen
 Poststraße 24 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Bonn-Zentrum
 Poststraße 24 in Cuxhaven, siehe Liste der Baudenkmale in Cuxhaven
 Poststraße 24 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Löbtau
 Poststraße 24 (Düsseldorf)
 Poststraße 24 in Lippstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Lippstadt
 Poststraße 24 in Meißen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Triebischvorstadt
 Poststraße 24 in Schönwalde-Glien, siehe Liste der Baudenkmale in Schönwalde-Glien
 Poststraße 24 in Witten, siehe Liste der Baudenkmäler in Witten

 Alte Poststraße 24 in Küps, siehe Liste der Baudenkmäler in Küps